Элсворт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Элсворт, Кейт — австралийский EDM диджей, певица и автор песен.
 Элсворт, Оливер (29 апреля 1745 — 26 ноября 1807) — американский юрист, судья, политик и дипломат.